Чемпионат мира по карате — спортивное соревнование, проводимое под эгидой . Проходит раз в два года, не повторяясь два раза подряд в одной стране.

Чемпионаты

Ссылки 
 Итоги соревнований